Distretto di San Juan – distretto del Perù della regione di Ancash
Distretto di San Juan – distretto del Perù della regione di Ayacucho
Distretto di San Juan – distretto del Perù della regione di Cajamarca
Distretto di San Juan – distretto del Perù della regione di Huancavelica